Семён Росто́вский:
 Ростовский, Семён Васильевич (?—1565) — боярин и воевода.
 Ростовский, Семён Николаевич (настоящее имя :Эрнст Генри; 1904—1990) — советский разведчик, писатель, журналист.